La Forza che cresce (The Rising Force) è un romanzo breve di fantascienza del 1999 scritto da Dave Wolverton e facente parte dell'Universo espanso di Guerre stellari. Il libro è il primo della serie Star Wars: Apprendista Jedi, che racconta dell'apprendistato del dodicenne Obi-Wan Kenobi, dodici anni prima degli eventi del film La minaccia fantasma. È stato pubblicato in Italia nel 2000 da Fabbri.

Trama
Il giovane Obi-Wan ha quasi terminato gli studi al tempio Jedi sotto gli insegnamenti del maestro Yoda, prima di essere assegnato ad un Jedi. Provocato però dal compagno Bruck Chun, Obi-Wan lo attacca, venendo così espulso per essere mandato a lavorare per il resto della sua vita come agricoltore su Bandomeer, un pianeta pericoloso su cui incombe una guerra.

Obi-Wan incontra Qui-Gon Jinn, altro maestro che non prende più padawan in seguito alla morte del precedente padawan di nome Xanatos. Entrambi si imbarcano sulla Monument, un'astronave che li deve condurre al pianeta verso cui sono diretti, Bandomeer; Qui-Gon deve infatti recarsi là per una missione. Durante il viaggio, Obi-Wan viene attaccato da un hutt, superstite per miracolo e per questo ammirato dal giovane Si Treemba, con il quale fa amicizia. La Monument è però attaccata da alcuni pirati, costringendo Obi-Wan a prendere il controllo dei comandi della nave e farla atterrare su un pianeta sconosciuto.

Cessato il pericolo, se ne presenta un altro: gli hutt rubano il dactyl, un elemento vitale per gli arconani come Si Treemba, che per riaverlo devono lavorare come schiavi per Jemba The Hutt. Obi-Wan, però, convince gli arconani a non arrendersi e a ribellarsi. L'astronave viene poi fatta evacuare per non correre il rischio di essere travolti dalle maree, e Qui-Gon si mette alla ricerca del dactyl rubato, e lo trova in una grotta lì vicino, riportandolo agli arconani, nonostante fosse ostacolato dai draghi indigeni e dagli hutt e i loro alleati, gli whiphid.

Collegamenti esterni 
 

Libri dell'Universo espanso di Guerre stellari